De Nederlandsche Bank, de centrale bank van Nederland
 DNB Bank, een Noorse commerciële bank
 De Nationale Beeldbank, Nederlands fotostockbureau, gespecialiseerd in alledaags Nederlands beeld (sinds mei 2006)
 Nationale Bibliotheek van Duitsland oftewel de Deutsche Nationalbibliothek
 Deutsches Nachrichtenbüro, het officiële persbureau van nazi-Duitsland
 Dictionary of National Biography, Brits nationaal biografisch woordenboek
 Dinitrobenzeen, een toxische stof
 Departure from nucleate boiling, een kooktoestand die kan leiden tot een kookcrisis (kernreactorentheorie)
 Distributienetwerkbeheerder, de beheerder van het net van nutsvoorzieningen
 DNB (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
 Drum-'n-bass (DnB), een muziekstijl
 Dutch National Battalion, enkele compagnieën Nederlandse vrijwilligers die deelnamen aan de bevrijding van Nederland in 1945